Ёлкино — посёлок в Свердловской области России. Входит в ЗАТО городской округ город Лесной.

География 
Посёлок Ёлкино расположен в 7 километрах (по автотрассе — в 9 километрах) к северу от города Лесной, на левом берегу реки Тура, выше и ниже устья её левого притока Выи. В окрестностях имеется месторождение мрамора.

История 
Поселение основано около 1730 года Поповым, предки которого поселилась из Великого Устюга в верховьях реки Тура в 1680-х годах.

В 1933—1955 гг. входил в состав Исовского района, после — Нижнетуринского. 

В 1994 году передан в административно-территориальное управление городу Лесному. В состав Ёлкино де-факто входит посёлок Мельничный.

С 1961 года имеет статус рабочего посёлка. С 1 октября 2017 года, согласно областному закону N 35-ОЗ, был отнесён к посёлкам городского типа (пгт), без уточнения его типа как рабочего посёлка.

19 декабря 2018 года посёлок городского типа Ёлкино отнесён к сельским населённым пунктам, к виду посёлок.

Население

Николаевская церковь 

В начале XIX века в селе была построена деревянная часовня во имя Пророка Божия Илии, которая в конце XIX века сгорела. Император Николай Второй выделил средства на восстановление села и строительство храма. Этих денег хватило на возведение храма во имя небесного покровителя царя и на строительство новых домов для сельчан и на открытие школы. В 1906 году была заложена каменная, однопрестольная церковь, которая 9 сентября 1913 года была освящена во имя святого Николая, архиепископа Мирликийского. 

В 1931 году церковь закрыли, затем были снесены купола и колокольня. Перед началом Великой Отечественной войны в здании разместился зерносклад.

В 1964 году храм перешёл в ведение «закрытого» города Лесного. В здании разместился широкоформатный кинотеатр, при этом были уничтожены все настенные росписи.

В 1991 году церковь была восстановлена и возвращена в РПЦ. 

С 2007 года в храме имеется книга «Постная Триодь», изданная в 1750-х годах и принесённая прихожанами.

Павленковская библиотека 
В 1907 году среди 16 начальных училищ Верхотурского уезда, где на средства российского издателя, просветителя и мецената Флорентия Фёдоровича Павленкова, были открыты народные библиотеки, оказалось и училище посёлка Ёлкино. Располагалось оно недалеко от церкви. В середине XX века, когда в двух километрах от Ёлкино образовался посёлок Чащавита, библиотека переехала туда. Ныне это филиал Центральной городской библиотеки города Лесного. К сожалению, из 338 книг разнообразного содержания, приобретённых на средства Павленкова, до нашего времени не сохранилось ни одной. Но библиотека, родившаяся благодаря подвижничеству Ф. П. Павленкова, продолжает работать. В 2003 году «павленковская» библиотека в посёлке Чащавита была признана лучшей сельской библиотекой Свердловской области.

Примечания

Источники 
 Карякина О., Струганов В. Здравствуй, Лесной! / Берюхов В., Карякина О., Струганов В., Гончаров С. Знакомые незнакомцы. — Екатеринбург: ИД «Сократ», 2006.
 Карякина О., Струганов В. Назвать имя. Повествование о кладбищах Лесного. — Екатеринбург: Журнал «Урал», 2010.
 Карякина О., Струганов В. Путешествие по Лесному. — Лесной: Объединение «КарСт», 2013.

Бывшие посёлки городского типа Свердловской области
Населённые пункты городского округа город Лесной